Blessed steht für:
 Blessed – Kinder des Teufels, ein britischer Thriller von Simon Fellows aus dem Jahr 2004
 Blessed (Fernsehserie), britische Fernsehserie (2005)

Blessed ist der Familienname folgender Personen:
 Brian Blessed (* 1936), britischer Schauspieler